Ethochorema är ett släkte av nattsländor. Ethochorema ingår i familjen Hydrobiosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Ethochorema